Лиа () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр — Ловингтон, самый крупный город — Хобс. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 64 725 человек. Округ был создан в 1917 году.

География 
Расположен в юго-восточной части штата. По данным Бюро переписи населения США округ Лиа имеет общую площадь в 11 380 квадратных километра, из которых 11 373 кв. километра занимает земля и 7 кв. километра — вода.

История 
Округ Лиа был создан из территорий округов Эдди и Чавес в 1917 году через пять лет после принятия штата в США и назван в честь капитана Джозефа Лиа. Капитан был первым мэром города Росвелл и основателем Военного института Нью-Мексико. В 1928 году в округе нашли значительное месторождение нефти и газа, что привело к резкому росту населения.

Население 

В 2010 году на территории округа проживал 64 727 человек (из них 51,1 % мужчин и 48,9 % женщин), насчитывалось 22 236 домашних хозяйства и 16 260 семей. Расовый состав: белые — 75,0 %, афроамериканцы — 4,1 %, коренные американцы — 1,2 %, азиаты — 0,5 и представители двух и более рас — 2,6 %. 51,1 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 29,4 % — жители младше 18 лет, 4,4 % — между 18 и 21 годами, 55,4 % — от 21 до 65 лет и 10,8 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 31,9 год. На каждые 100 женщин в Лиа приходилось 104,3 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 104,5 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 73,1 % представляли собой семьи: 52,8 % совместно проживающих супружеских пар (23,8 % с детьми младше 18 лет); 8,3 % — женщины, проживающие без мужей и 4,0 % — мужчины, проживающие без жён. 26,9 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,82 человека, а средний размер семьи — 3,3 человека. В одиночестве проживали 22,6 % населения, 8,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  доллара среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 12,1 % от всего числа семей в Лиа и 15,0 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико